Mojácar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mojacar Pueblo, kommunhuvudort, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Mojácar (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar